Nashashibi ist der Familienname folgender Personen:

Ezzat Nashashibi (* 1964), deutsch-palästinensischer Komponist
Rosalind Nashashibi (* 1973), britische Filmemacherin und Malerin

Siehe auch:

Raghib an-Naschaschibi (1881–1951), palästinensisch-jordanischer Politiker